CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America) — «Комитет за точность освещения в Америке событий на Ближнем Востоке». Американская некоммерческая произраильская организация, осуществляющая наблюдение за прессой.

Создана в 1982 году для того, чтобы «ответить на освещение газетой Вашингтон Пост израильского вторжения в Ливан и на общий антиизраильский уклон газеты».

В качестве цели деятельности CAMERA заявлено прояснение спорных вопросов и разоблачение негативной пропаганды (против Израиля).

Организация выпускает отчёты, цель которых — борьба с «часто неточными и искаженными характеристиками Израиля и событий на Ближнем Востоке», которые, по её мнению, могут усилить антиизраильские и антиеврейские предрассудки.

Критика со стороны CAMERA 
Группа устраивает протесты против «нечестного», по её мнению, освещения Арабо-израильского конфликта в прессе. Для этой цели она публикует полностраничные объявления в газетах, организует демонстрации и призывает спонсоров СМИ прекратить их финансирование. В «CAMERA» состоят более 55 000 человек, вносящих членские взносы. По заявлению организации, более 46 СМИ напечатали по её требованию уточняющую информацию к изданным статьям.

Критике со стороны «CAMERA» за «искаженное освещение», в частности, подвергались:
 Энциклопедия Encarta компании Microsoft. По мнению «CAMERA», авторы энциклопедии неправомерно уравняли насилие со стороны двух сторон в течение арабо-израильского конфликта. Информация в Encarta представляет собой «проблематичную смесь предвзятости и ошибок»
 Фильм Стивена Спилберга «Мюнхен». По мнению «CAMERA», фильм изображает действия Израиля как «неправильные, кровавые и контрпродуктивные» и продвигает «тезис о виновности Израиля»
 Телекомпания CNN, газета Los Angeles Times и израильская газета «Хаарец».

Критика деятельности организации CAMERA 
, израильский корреспондент журнала , писал, что название организации напоминает ему «названия из Оруэлла» и что, «как и другие организации, занятые в войнах разных нарративов, CAMERA не осознаёт разницы между точностью и пропагандой». Другие источники характеризуют CAMERA как специальную лоббирующую группу, выступающую за произраильский уклон в СМИ.

Деятельность CAMERA в Википедии 
В апреле 2008 г. пропалестинский сайт «» обнаружил существование дискуссионной группы Google, созданной CAMERA.

Заявленной целью группы было «помощь в защите статей в Википедии, связанных с Израилем, от антиизраильских редакторов». Кроме того, «Electronic Intifada» заявила, что в её руки попала копия переписки между участниками группы (согласно её заявлению, эту копию передал один из участников), в которой они планировали свою деятельность. В предполагаемой переписке, в частности, содержались планы по продвижению участников на администраторские должности путём редактирования нейтральных статей и завоевания доверия у участников проекта. Затем администраторские полномочия планировалось использовать в процессе редактирования спорных статей на арабо-израильскую тематику. Представитель CAMERA отказался подтвердить или опровергнуть подлинность этой переписки.

«Electronic Intifada» обвинила CAMERA в «организации секретной долгосрочной кампании проникновения в Википедию с целью „переписать палестинскую историю“, использовании грубой пропаганды вместо фактов, проникновения в её административные структуры для обеспечения прохождения этих изменений незамеченными или как не вызывающих возражений».

В мае 2008 года в английской Википедии, несмотря на возражения ряда участников дискуссии, были заблокированы 5 пользователей, обвиненных в организации секретной кампании CAMERA по редактированию статей, связанных с Израилем и арабо-израильским конфликтом. Согласно решению группы администраторов английской Википедии, принципы Википедии как свободного проекта «фундаментально несовместимы с созданием частной группы, цель которой — тайная координация редактирования людьми с одинаковыми идеологическими установками».

При этом Андре Оболер, представитель организации NGO Monitor, отмечал, что в Википедии подобным образом действуют несколько пропалестинских групп «Wikipedians for Palestine», но их деятельность запрету не подвергается. В ответ один из основателей сайта «Электронная интифада» Али Абунима заявил, что его группа никогда не распространяла подобные электронные письма.

Ссылки 
 Официальный сайт CAMERA

Примечания 

Некоммерческие организации США
Арабо-израильский конфликт
Сионистские организации
Критика СМИ
Организации, основанные в 1982 году
Интернет-манипуляция и пропаганда